São Cipriano ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 São Cipriano (Resende)
 São Cipriano (Viseu)

Person:
 Cipriano de Cartago, im deutschsprachigen Raum besser bekannt als Cyprian von Karthago († 258), Bischof von Karthago und ein bedeutender Kirchenschriftsteller der Alten Kirche